

Cinema 
Sorvegliato speciale (Lock Up) – film del 1989 diretto da John Flynn

Musica 
Lock Up – gruppo musicale grindcore britannico
Lock Up – gruppo musicale rock statunitense

Fumetti 
Lock-Up – personaggio DC Comics

Televisione
Lock-Up – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1959 al 1961